Manzolino ima više značenja:
 Manzolino, Modena
 Manzolino, Treviso